Larroque pode referir-se a:

 Larroque (Argentina)
 Larroque (Alta Garona)
 Larroque (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus.
 Larroque (Tarn)

Desambiguações de topônimos